Esistono più comuni francesi con questo nome

 Sergy – Ain
 Sergy – Aisne